Еулісес Павон (1993) — нікарагуанський футболіст
 Крістіан Павон (1996) — аргентинський футболіст
 Карлос Павон (1973) — гондураський футболіст
 Франсіско Павон (1980) — іспанський футболіст
 Хосе Антоніо Павон Хіменес (1754 — 1844) — іспанський ботанік та фармацевт

Див. також
 1152 Павона (1152 Pawona) — астероїд головного поясу